Коста́ки (Костакис) — греческая фамилия.
 Костаки, Анастасия (род. 1978) — греческая баскетболистка, выступавшая в амплуа защитника. 
 Костаки, Вениамин (1768—1846) — румынский епископ Константинопольского Патриахата, митрополит Молдавский в 1803—1842 годы (с перерывами), господарь Молдавского княжества в 1807—1812 годах и в 1821 году.
 Костаки, Георгий Дионисович (1913—1990) — советский коллекционер русского авангарда.
 Лупу Костаки (? — между 1716 и 1719 годами) — правитель Молдавского княжества в 1711 году.